Осемхилядник е разпространеното название за планински връх с височина над 8000 метра над морското равнище.

На Земята има 14 осемхилядника. Всички те се намират в Азия – 10 в Хималаите и 4 в Каракорум.

Първото успешно изкачване на осемхилядник е осъществено на 3 юни 1950 г. от французите Морис Ерцог и Луи Лашенал, които покоряват връх Анапурна (8091 м).

Списък на всички осемхилядници 

* Към септември 2003, данните са от списание „Китайска национална география“, брой 8 от 2006, стр.77.

* През 2014 г. правителството на Непал обяви, че търси международно признание за връх Ялунг Канг (8505 m) от Международната федерация по алпинизъм и катерене.

Алпинисти, изкачили всички осемхилядници

Първи български изкачвания на осемхилядници„Боян Петров изкачи Манаслу“, „Дневник“, 30.09.2015. Посетен на 31.07.2016.

Източници